S-21 – polski silnik
 S-21 – obóz koncentracyjny Czerwonych Khmerów
 S-21 – radziecki okręt podwodny